En ingeniería de software, CI/CD o CICD generalmente refiere a las prácticas combinadas de integración continua y entrega continua (también conocida como despliegue continuo).

En el contexto de comunicación corporativa, CI/CD también puede referirse al proceso global de diseño corporativo e identidad corporativa.

Los servicios de CI/CD salvan las distancias entre las actividades y los equipos de desarrollo y operación, al imponer la automatización en la construcción, las pruebas y el despliegue de las aplicaciones. Los servicios de CI/CD compilan los cambios incrementales de código realizados por los desarrolladores, los enlazan y los empaquetan en productos de software. Las pruebas automatizadas verifican la funcionalidad del software, y los servicios de despliegue automatizado los entregan a los usuarios finales. El objetivo es aumentar la detección temprana de defectos, incrementar la productividad y proporcionar ciclos de lanzamiento más rápidos. El proceso contrasta con los métodos tradicionales, en los que una colección de actualizaciones de software se integraba en un gran lote antes de desplegar la nueva versión. Las prácticas modernas de DevOps implican el desarrollo continuo, las pruebas continuas, la integración continua, el despliegue continuo y la supervisión continua de las aplicaciones de software a lo largo de su ciclo de vida de desarrollo. La práctica CI/CD, o canalización CI/CD, constituye la columna vertebral de las operaciones DevOps actuales.

Véase también 
 Jenkins

Referencias

Enlaces externos 

 Qué es CI/CD - todo  necesitas saber por Maciej Manturewicz

Ingeniería de software
Desarrollo de software